

Bedrijven
 Donkervoort Automobielen - Nederlands automobielfabrikant
Donkervoort Instruments - Nederlands fabrikant van manometers en thermometers.

Personen
 Joop Donkervoort - Nederlands zakenman
 Dave Donkervoort - Nederlands radio-diskjockey
 Ineke Donkervoort - Nederlands roeister
 Gery Donkervoort - Nederlands roeister 
 Sophie Donkervoort - Nederlands korfbalster

Zie ook 
 Donkersvoort - buurtschap in Nederland
 Donkervoortse Loop - water in de omgeving van Donkersvoort